Велики Буковец се може односити на:
 Велики Буковец (општина)
 Велики Буковец (Маче)